Карлуш Лопеш (, 18 лютого 1947) — португальський легкоатлет, олімпійський чемпіон.

Виступи на змаганнях

Примітки

Посилання 

Португальські бігуни на довгі дистанції
Португальські марафонці
Бігуни на середні дистанції
Стипльчезисти
Кросові бігуни
Чемпіони світу з кросу
Португальські олімпійські чемпіони
Олімпійські чемпіони з марафонського бігу
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1984
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 1976
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 1972
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 1976
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 1984
Португальські срібні олімпійські медалісти